Smučanje se lahko nanaša na:

alpsko smučanje 
slalom  
veleslalom  
superveleslalom  
smuk  
paralelni slalom  
(alpska) kombinacija  
nordijsko smučanje
tek na smučeh
biatlon
smučarski skoki in smučarski poleti
nordijska kombinacija
smučanje prostega sloga 
akrobatsko smučanje/akrobatski skoki
grbine 
balet na smučeh
smučarski kros
telemark smučanje
 turno smučanje
smučanje na vodi

Glej tudi 
deskanje na vodi - »surfanje« 
deskanje na snegu
seznam slovenskih smučarjev